Hamnqvist är ett svenskt efternamn som burits av bland andra:

 Herman Hamnqvist (1865–1946), svensk fotograf, pianist och tonsättare
 Wenzel Hamnqvist (1872–1943), svensk ingenjör och rektor

Svenska efternamn